Скифо-сарматская гипотеза (скифская гипотеза, сарматская гипотеза) — устаревшая гипотеза этногенеза славян, согласно которой происхождение славян связано с кочевыми ираноязычными народами (скифами, сарматами, киммерийцами, аланами, роксоланами) либо эти народы отождествляются со славянами. Гипотеза возникла на основе сведений античных историков («массагеты» Геродота, полумифологические сообщения Тацита, Страбона, Птолемея и др.), средневековых византийских хронистов (Иоанна Киннама, Продолжателя Феофана и др.). Историографические концепции, связывающие славян со скифами, имеют позднесредневековое происхождение и сохранялись до ХХ века (Любор Нидерле, Б. А. Рыбаков и др.).

Согласно современным научным представлениям происхождение славян не связано со скифо-сарматскими народами, поскольку, в частности, языки этих групп народов относятся к разным ветвям индоевропейской языковой семьи.

Истоки 
Греки называли скифами всех северных «варваров» (к северу от Чёрного моря) со времён Геродота. Так, константинопольский патриарх Фотий (Первая гомилия на нашествие росов) писал, что росы — «скифский и грубый, и варварский народ». Византийский историк Лев Диакон именовал росов скифами или тавроскифами. Это отождествление проводилось и у другими византийскими авторами, как и отождествление просто с таврами и киммерийцами. Таким способом новый народ росов причислялся к кругу давно известных грекам «варварских» народов Северного Причерноморья, росы получали конкретное место в традиционной этнической номенклатуре.

Идея скифо-сарматского происхождения славян представлена уже в Баварской хронике XIII века. Особое внимание автора к истории и языку славян даёт основание предполагать его славянское происхождение, или, что он, будучи немцем, жил в местах нынешней Силезии и владел одним из славянских языков. Эти положения получили развитие в европейской исторической науке, в частности, в трудах польских историков Яна Длугоша и Матвея Стрыйковского. Позднее эти мотивы нашли отражение в польском сарматизме. Уже в XVIII веке гипотезу происхождения славян от «савроматов» (сарматов) разделял британский историк Эдвард Гиббон.

В древнерусской «Повести временных лет» начала XII века Северное Причерноморье, в котором расселяются славяне, потомки библейского Иафета, вслед за византийской и античной традицией именуется Великой Скифией («си вси звахуться от грекъ Великая Скуфь»). Это именование дало возможность составителю «Сказания о Словене и Русе», новгородского по происхождению легендарно-исторического сочинения XVII века, объявить прародителей средневековых народов Восточной Европы — братьев Словена, Руса, Болгара (предка волжских болгар), Комана (предка куманов-половцев), Истера и хозар — принадлежащими к роду Скифа, правнука Иафета.

Историография 
В России большое влияние имел Киевский синопсис 1674 год, со второй половины XVII и до начала XIX века рассматривавшийся русскими интеллектуалами как наиболее основательный источник сведений о Древней Руси и происхождении славян. Из этого источника черпал сведения М. В. Ломоносов, в своей «Древней Российской истории» писавший о родстве русских с роксоланами и сарматами. Историк В. Н. Татищев считал, что сарматы были ассимилированны славянами, но не тождественны с ними. В вышедших в 1787 году «Записках касательно российской истории» императрица Екатерина II указывала, что «северные скифы одного языка со славянами», и описывала быт скифов с проекцией на выстраиваемую ею концепцию русского национального характера

Российский историк и публицист русинского происхождения Ю. И. Венелин (1856) относил к славянам скифов и сарматов. Российский преподаватель Е. И. Классен (1854, 1861) усматривал славян во многих регионах и во многие эпохи, начиная с древности. Он отождествлял со славянами почти все народы Геродотовой Скифии, начиная с самих скифов. Историк и известный сторонник антинорманизма Д. И. Иловайский (1876) считал скифов «германо-славяно-литовской» ветвью индоевропейской или «арийской» семьи и утверждал, что преобладающим среди них было славянское население. Прародину скифов он помещал между Оксом и Яксартом (в современной Центральной Азии). Такая локализация их прародины имеет некоторую поддержку и среди части современных учёных (в отличие от идеи о славянстве скифов). Один из аргументов Иловайского в пользу отождествления скифов со славянами заключался в том, что скифы «любят паровые бани, как истые предки восточных славян».

На рубеже XIX—XX веков, пытаясь найти древнейшие корни славян в Восточной Европе некоторые археологи, такие как Д. Я. Самоквасов (1908), И. Е. Забелин (1908), также обратились к скифским и сарматским древностям, отождествляя скифов и сарматов с предками славян. Результатом этой тенденции стало бурное развитие скифо-сарматской археологии. Сторонником отождествления западных скифов («скифов-пахарей») со славянами был историк академик А. С. Лаппо-Данилевский (1887).

Советский историк Б. А. Рыбаков искал корни славян он в бронзовом веке, когда после «пастушеского разброда» славянские племена в позднем бронзовом веке объединились в Правобережной Украине и перешли к земледелию. Он поддерживал идею о глубокой автохтонности славянского населения на территории Украины. В монографии «Киевская Русь и русские княжества XII—XIII веков» (1982) он отнёс начало истории славян к XV веку до н. э. В Змиевых валах историк видел свидетельство столкновения славян с киммерийцами (согласно общепринятой точке зрения, покинувшими Причерноморье за тысячу лет до появления там славян): «Славяне применяли при постройке своих первых укреплений пленных киммерийцев». Со ссылкой на исследования гидронимики, проведённые О. Н. Трубачёвым, Рыбаков доказывал, что в раннем железном веке славяне широко расселялись в украинской лесостепи и установили контакты с греками за 400—500 лет до Геродота. Этих славян-земледельцев он отождествлял со скифами-пахарями, живших в Причерноморье в эпоху Геродота (V век до н. э.). Славяне-земледельцы снабжали античный мир хлебом. Со славянами он связывал и часть наследия скифов-кочевников. Так, он относил к славянам первочеловека и мифологического предка скифов Таргитая и его сына Колоксая, считал славянским скифский миф о дарах неба и др.

В философии, искусстве и политике 
Скифская идея сыграла роль в Отечественной войне 1812 года. Ряд элементов стратегии российского командования были названы «скифским планом» в связи с войной скифов против персидского царя Дария I: отступление вглубь страны, уничтожение припасов, партизанские набеги на противника. Предположительно, впервые концепцию «скифской войны» высказал российский полководец Михаил Барклай-де-Толли в беседе с немецким историком античности, знатоком Геродота Бартольдом Георгом Нибуром. В 1810 году Барклай, уже будучи военным министром, представил Александру I записку «О защите западных пределов России», в которой развивал ту же концепцию ведения войны. Часто считается, что сравнение русских войск со скифами является позднейшим осмыслением стратегии Барклая. Историк Е. В. Тарле считал, что о «скифском плане» стали говорить существенно позже войн 1812 и 1813—1815 годов. Тарле считал, что создателем этого мифа был Наполеон:

Наполеон, очень бледный, но уже взяв себя в руки после первого страшного волнения при внезапном пробуждении, молча смотрел в окно дворца на горящую Москву. «Это они сами поджигают. Что за люди! Это скифы!» — воскликнул он. Затем добавил: «Какая решимость! Варвары! Какое страшное зрелище!»

Однако русское общество также проводило эту аналогию. Так, в начале 1813 года сотрудником Барклая военным историком, полковником П. А. Чуйкевичем была издана брошюра о войне, согласно которой Наполеон «забыл историю храбрых скифов, гибель Кира, постыдное бегство Дария, отступление Александра Македонского».

Некоторые авторы использовали «арийскую» идею и скифскую гипотезу для обоснования присоединения к России Центральной Азии, что изображалось с одной стороны, «цивилизаторской миссией», а с другой — якобы возвращением «арийцев» (русских) на свои древние земли, где в древности уже жили скифы и другие ираноязычные народы и где, по мнению ряда авторов, находилась прародина «арийцев». Врач и археолог-любитель Василий Флоринский писал о превосходстве славянской культуры, отождествлял саков и массагетов с праславянам. Он считал, что подавляющее большинство скифов и сарматов были славянами по происхождению. и помещал прародину «ариев» в Центральной Азии. Экспансию России в этот регион Флоринский объяснял инстинктивным стремлением славян вернуться на древнюю родину. Создателями современной цивилизации он считал «семито-арийцев», наиболее одарённой народности. По Флоринскому «арийцы» возникли в западной части Памира или Тянь-Шаня, а затем переселились в Семиречье. Завоевание Центральной Азии в качестве возвращения «арийцев» на давно утраченную родину со ссылкой на «скифское происхождение» русских, рассматривали, в частности, члены Туркестанского кружка любителей археологии, действовавшего в 1895—1918 годах в Ташкенте под председательством генерал-губернатора барона А. Б. Вревского. Некоторые члены кружка делали попытки доказать, что ветхозаветные события происходили не в Палестине, а в Туркестане. Поэт и публицист, князь Эспер Ухтомский развивал идею, что, благодаря «скифскому наследию», Россия по культуре является много ближе к Индии, чем Англия. Следовательно, самой «арийской судьбой» этим странам суждено было выступать союзниками в борьбе с Западом, который, как он считал, был чужд настоящему Востоку. Руководящую роль в этом союзе он отдавал России.

В начале XX века «скифские сюжеты» имели большую популярность в русской культуре: опера «Весна священная» (1913) Игоря Стравинского, «Скифская сюита» Сергея Прокофьева (1916), картины Николая Рериха и др.

«Арийская» тема в её антисемитском варианте была воспринята некоторыми русскими писателями-модернистами, увлекавшимися оккультизмом, включая Александра Блока и Андрея Белого, согласно которым «истинной арийской культуре» грозила «туранская» или «жёлтая опасность», включавшая и еврейский компонент. В период Первой мировой войны для участников «скифского движения», куда входили известные писатели и поэты, «скифы» виделись творцами нового мира, способными примирить Восток и Запад. Россия представлялась особым «христианско-арийским», или «греко-славянским миром». В этом контексте, в связи с антинемецкими настроениями, Блок писал: «Последние арийцы — мы». Блок разделял идею связи славян со скифами, то есть «арийцами», что, по его мнению, обещало им великое будущее.

В 1918 году Блок написал ставшее известным стихотворение «Скифы»:

Стихотворение связано с провалом раунда советско-германских мирных переговоров в Брест-Литовске. В тексте отражено разочарование поэта в немцах и в западных союзниках России — в целом в европейской цивилизации.

В начале XX века существовала группа «Скифы», объединившая писателей, поэтов, деятелей культуры и политиков, принявших революцию положительно. «Скифы» были объединены литературным критиком, историком общественной мысли Разумником Васильевичем Ивановым (литературный псевдоним Иванов-Разумник). Ещё в предреволюционный период Иванов-Разумник выдвинул требования революционных преобразований культуры и духовных основ общества, которые позже составили в основу концепции «скифства». Иванов-Разумник считал себя последователем Александра Герцена (из его сочинения «Былое и думы» Иванов-Разумник заимствовал термин «скиф») и Николая Михайловского. В 1916 году, у Иванова-Разумника появился замысел собрать антивоенный альманах «Скиф», который должен был объединить литераторов «народнической направленности» — авторов, близких к идеологии социалистов-революционеров, которой симпатизировал он сам. В 1917—1918 годах в Петрограде они выпустили два сборника «Скифы». «Скифов» объединяло мистическое восприятие Октябрьской революции, в которой они увидели проявление очистительной «восточной» стихии и начало духовного преображения человечества. «Скифы» писали о мессианском предназначении России, призванной, по их мнению, противостоять обывательской буржуазности Запада.

Критика 
Уже хорватский историк XVII века Юрий Крижанич призывал отвергнуть постыдные «басни» «придворных баятелей» о скифском происхождении славян. В 1725 году академиком-востоковедом Готлибом Зигфридом Байером было начато критическое изучение источников по русской истории. Исследовав традиционную российскую историографию, Байер показал, что в позднесредневековой хронографии историко-географический подход подменялся генеалогическим. Так, народы, жившие на территории России в древности — скифы и сарматы — «автоматически» оказывались предками славян.

Ираноязычные народы в древности имели ареал расселения, частично охватывающий земли, позднее, в ранее Средневековье, занятые славянами, но славяне не являются потомками этих народов, отличаясь от них как по языку, так и по культуре, как и скифо-сарматские народы не были славянскими. Различные современные учёные помещают прародину славян в Среднем Поднепровье, Полесье, Висло-Одерском регионе (школа польского лингвиста Т. Лер-Сплавиньского, российский археолог В. В. Седов и др.), Северо-Восточном Прикарпатье (немецкий лингвист Ю. Удольф и др.), Среднем Подунавье (например, российский лингвист О. Н. Трубачёв) и др.

В то же время лингвисты выделяют ряд праславянских слов, заимствованных из иранских языков и свидетельствующих о славяно-иранских контактах в праславянскую эпоху, которые польский славист Ф. Славский датирует 2-м — 1-м тысячелетиями до н. э..

См. также 
 Сарматизм
 Роксоланская теория

Примечания

Литература 
 
 
 Леонтьев Я. В. Скифы русской революции: партия левых эсеров и ее литературные попутчики. — М., 2007.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Зарифуллин П. Воля и красота (К столетию «Скифов» 1917—1918 гг.) // Скифы: сборник. — СПб., 2018.

Ссылки 
 
 Александр Генис, Соломон Волков. Ни войны, ни мира. Мифология «Скифов». Радио «Свобода». 26.02.2018.
 
 Лекция Ярослава Леонтьева «Скифы русской революции» 20 января 2011
 Ярослав Леонтьев. Эхо Москвы: Цена Революции Сергей Есенин и «Скифы» в русской революции
 Айгуль Омарова. Почему в России набирает популярность движение «Новые скифы». Информационное агентство «Медиа-портал Caravan.kz». 22.09.2020.

Медиевистика
История славян до IV века
Гипотезы о происхождении этнических групп
Арийская идея